O Campeonato Paraibano de 2008 é a 100ª edição do Campeonato Paraibano de Futebol, que teve sua primeira edição no ano de 1908.

Participantes

Tabela do 1º turno

Classificação

1ª Rodada

2ª Rodada

3ª Rodada

4ª Rodada

5ª Rodada

6ª Rodada

7ª Rodada

8ª Rodada

9ª Rodada

Semi-Final

Jogos de Ida

Jogos de Volta

Final do 1º Turno

Tabela do 2º turno

Classificação

1ª Rodada

2ª Rodada

3ª Rodada

4ª Rodada

5ª Rodada

6ª Rodada

7ª Rodada

8ª Rodada

9ª Rodada

Semi-Final

Jogos de Ida

Jogos de Volta

Final do 2º Turno

Final do Campeonato

Ver também 
 Campeonato Paraibano de Futebol
 Federação Paraibana de Futebol

Campeonato Paraibano de Futebol
Futebol de 2008 no Brasil